Schuri ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Schuri (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Monika Schuri (* 1969), deutsche Langstreckenläuferin